Venusti ist der Familienname von: 

 Antonio Maria Venusti (1529–1585), italienischer Mediziner
 Marcello Venusti (1512–1579), italienischer Maler